Орест (; ) е име на:

 Орест, древногръцката митология; син на Агамемнон и Клитемнестра
 Орест (Македония) (399 – 396 пр.н.е.); син на Архелай I Македонски
 Луций Аврелий Орест (консул 157 пр.н.е.)
 Луций Аврелий Орест (консул 126 пр.н.е.)
 Луций Аврелий Орест (консул 103 пр.н.е.)
 Гней Алфидий Орест, консул 71 пр.н.е.
 Аврелия Орестила, съпруга на Луций Сергий Катилина
 Орест, суфектконсул 85 г.
 Орест, римски префект в Египет, 415 г.
 Флавий Орест, римски военачалник († 476 г.); баща на Ромул Августул
 Павел Орест, римски военачалник, брат на Флавий Орест
 Руфий Генадий Проб Орест, консул 530 г.
 Орест, патриарх на Йерусалим
 Орест Кипренски, руски художник, (1782 – 1836)
 Орестида, дем в Западна Македония, Гърция